Il singolare del Sydney International 1997 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Todd Martin era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Tim Henman ha battuto in finale 6–3, 6–1  Carlos Moyá.

Teste di serie

  Goran Ivanišević (semifinali)
  Wayne Ferreira (primo turno)
  Albert Costa (semifinali)
  Jan Siemerink (primo turno)

 Félix Mantilla (primo turno)
 Marc Rosset (primo turno)
 Petr Korda (primo turno)
 Paul Haarhuis (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Sydney International 1997
ATP Tour 1997